Slovo odkaz označuje více významů:

 Odkaz (dědické právo) – právní pojem v dědickém právu (legatum)
 Odkaz (Le Lais) – dílo prokletého básníka Françoise Villona
 Odkaz (seriál) – americký televizní seriál z roku 2018
 Odkaz Inky – dobrodružný román Karla Maye
 Odkaz Dračích jezdců – fantasy trilogie Christophera Paoliniho
 Odkaz tastedarů – vysoká fantasy pentalogie Květoslava Höniga a Ondřeje L. Hrabala
 Link v programování
 webový odkaz, zpětný odkaz